Termenul „clasă” (care provine din latinescul clasis = chemare) poate să însemne:
 În sistemul de învățământ, clasă poate determina fie încăperea în care se desfășoară cursuri, fie un colectiv de elevi
 În matematică, termenul este folosit pentru clasificarea mulțimilor (clase echivalente)
 În teoria complexității, clasele determină complexitatea algoritmilor
 În programarea orientată pe obiecte, clasa este o unitate care încapsulează datele ce descriu elemente similare și codul care operează asupra lor
 În sociologie, termenul este folosit pentru gruparea populației după anumite criterii
 Marxismul împarte societatea în clase sociale după anumite criterii economice
 În biologie, viețuitoarele sunt grupate în clase după anumite însușiri
 În mineralogie se folosesc clasele cristalelor care funcționează după anumite criterii de simetrie
 Alte domenii în care termenul „clasă” se folosește sunt industria, tehnica, sportul, electronica etc.

Alte utilizări a termenului
 În domeniul transportului feroviar, vagoanele sunt împărțite pe clase, în funcție de confortul oferit
 În general, termenul „clasă” precizează anumite diferențe de calitate (spre exemplu, clasa I este specifică unei calități superioare)

Vezi și 
 Class (dezambiguizare)
 Clasificare
 Nomenclatură